Camera ima više značenja:
 Camera, Messina
 Camera, Verona